Леви́тська:
 Левитська Ірина Георгіївна (1927—2012) — українська художниця, заслужений художник України
 Левитська Марія Сергіївна (нар. 1955) — український театральний художник-постановник і художник по костюмах. Головний художник Національної опери України. Народний художник України (2006)
 Левитська Ніна Григорівна (1902—1974) — скульпторка
 Див. також 
 Левитський
 Левицька
 Лівицька

Жіночі форми прізвищ